Şorsulu – centro abitato del distretto di Qobustan, in Azerbaigian
 Şorsulu – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian